Matcherna i grupp C i världsmästerskapet i futsal 2008 pågick från 1 till 9 oktober 2008.

Argentina mot Kina

Guatemala mot Egypten

Egypten mot Argentina

Ukraina mot Guatemala

Argentina mot Ukraina

Kina mot Egypten

Kina mot Guatemala

Ukraina mot Egypten

Argentina mot Guatemala

Ukraina mot Kina

Referenser 

Grupp C